Antonio Pacchioni (1665-1726) – anatomista e medico italiano
 Antonio Maria Pacchioni (1654-1738) – compositore italiano del periodo barocco
 Gianfranco Pacchioni (1954) – chimico italiano
 Giuseppe Pacchioni (1819-1887) – patriota, incisore e scultore italiano
 Italo Pacchioni (1872-1940) – inventore e fotografo italiano